Pygospio är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1863. Pygospio ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pygospio